Zwicker :

Patronyme 
 Daniel Zwicker (1612-1678), chef de la secte des conciliateurs ou tolérants
 Eberhard Zwicker (1924-1990), scientifique allemand
 Martin Zwicker (né en 1987),  joueur allemand de hockey sur gazon

Autres 
 Sherman Zwicker,  goélette auxiliaire de pêche en bois